Popis osvajača kupa DR Njemačke u vaterpolu.

Natjecanje za kup se održavalo od 1959. do 1989. godine.

Osam je klubova osvojilo istočnonjemački kup.

Kronologija 

Održano je 26 natjecanja za kup.

Vidi još 

Njemačka vaterpolska prvenstva
Njemačka vaterpolska prvenstva za žene
Prvenstva SR Njemačke u vaterpolu
Prvenstva SR Njemačke u vaterpolu za žene
Prvenstva DR Njemačke u vaterpolu
Prvenstva DR Njemačke u vaterpolu za žene
Kup DR Njemačke u vaterpolu za žene

Istočna Njemačka
Njemačka vaterpolska natjecanja
Šport u DR Njemačkoj